

Уэ́ссекская династия (дом Ке́рдика; ) — аристократический род, с 519 года правивший королевством Уэссекс в юго-западной Англии, с 871 по 1066 год — объединёнными английскими королевствами. Правление династии Уэссексов — единственной британской королевской династии саксского происхождения — прерывалось в эпоху Данелага, затем в годы узурпации английской короны датчанином Свеном I Вилобородым и его наследниками (1013—1042) и окончательно пресеклось в 1066 году с гибелью Гарольда II Годвинсона и победой нормандца Вильгельма I Завоевателя в битве при Гастингсе. Предпринятые тогда же попытки англосаксонской знати восстановить правление Уэссексов в лице пятнадцатилетнего Эдгара Этелинга, провозглашённого, но не коронованного королём Англии, не увенчались успехом.

Брак племянницы Эдгара Матильды Шотландской и сына Вильгельма Генриха I, заключённый 11 ноября 1100 года, связал англосаксонскую и нормандскую династии узами родства.

Периоды правления монархов Уэссекса и Англии (802—1066)

См. также 
 Англосаксонский период
 Гептархия
 Список королей Уэссекса

Примечания

Литература